Lleonci, usurpador de l'Imperi Romà d'Orient del 483 al 488.
 Lleonci, emperador romà d'Orient del 695 al 698.
 Lleonci d'Antioquia, religiós grec del .
 Lleonci d'Arabissos, bisbe de Arabissus o Arabissos a Capadòcia.
 Lleonci d'Arle, bisbe de la ciutat d'Arle (Arelatum) de la meitat del .
 Lleonci Lasciu, mestre de gramàtica de Bordeus.
 Lleonci Mecànic, matemàtic grec del .
 Lleonci Filòsof o Lleonci Sofista, filòsof i sofista atenenc.
 Lleonci Pilat, bisbe grec de Tessalònica del .
 Lleonci (jurista del segle V), jurista romà d'Orient del .
 Lleonci de Beirut el Vell, jurista romà d'Orient.
 Lleonci de Beirut el Jove, jurista romà d'Orient ().
 Lleonci, jurista romà d'Orient i prefecte del pretori.
 Lleonci (jurista del segle VI), jurista romà d'Orient del .
 Lleonci (patró de causes), jurista romà d'Orient.
 Lleonci (metge), metge, sant i màrtir ().

Lleonci de Constantinoble 
Lleonci de Constantinoble (anomenat també de vegades Lleonci Escolàstic) (Leontius o Leontius Scholasticus, ) fou el nom de escriptors eclesiàstics romà d'Orients de finals del  i començaments del .

Als seus suposats escrits (sota el nom de Lleonci) apareix també amb el nom de Bizantí (o de Bizanci), Lleonci Prevere, Constantinopolità, Xipriota, Lleonci de Jerusalem, Monjo, Napolità, Prevere i Abat de Sant Saba i això indicaria que corresponen a més d'un personatge, i per tant els seus escrits propis són difícils de determinar.

Se li atribueixen els següents:

 , Scholia,
 2. Contra Eutychianos et Nestorianos Libri Tres. s. Confutatio utriusque Fietionis inter se contrariae
 3. Liber adversus eos qui proferunt nobis quaedam Apollinarii, falso inscripta nomine Sanctorum Patrum s. Adversus Fraudes Apollinaristarum.
 4. Solutiones Argumentationum Severi. 5. Dubitationes hypotheticae et definientes contra eos qui negant in Christo post Unionem duas veras Naturas.
 5. Apologia Concilii Chalcedonensis. 
 6. Adversus Eutychianos (s. Severianos) et Nestorianos, in octo libros distinctum. 
 7. Liber de Duplici Natura in Christo contra Haeresin Monophysitarum. 
 8. Nicèfor Cal·listi diu que va escriure una obre en trenta llibres sobre l'heretgia de Joan Filopò, però aquesta obra no s'ha conservat
 9. Homilia titulada Oratio in medium Pentecostem et in Caecum a Nativitate, necnon in illud: Nolite iudicare secundum faciem